Юрий Николаевич Осадкин (1951—2004) — советский и российский тренер по конькобежному спорту; Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер РСФСР с 1987 года, с 2002 года Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Биография 
Родился 3 июля 1951 года в Ярославле и с семьёй в 1957 году переехал в Вологду. С 12 лет Юрий занимался в секции ДСО «Спартак» у известного тренера  Алексея Викторовича Соколова. В 1968 году он окончил среднюю школу № 2. Получил высшее образование в Смоленском институте физкультуры и после окончания работал преподавателем физкультуры в школе № 4. С 1976 года Осадкин тренер ДЮСШ, с 1986 года — старший тренер ДЮСШ Вологодского облспорткомитета, с 1988 года — старший тренер специализированной ДЮСШ олимпийского резерва ФСО «Россия».

31 июля 2004 года умер от внезапной скоротечной болезни (рак поджелудочной).

Воспитанники 
 Гуляев, Николай Алексеевич — олимпийский чемпион-1988 г. в беге на 1000 м, чемпион мира и Европы-1987 г. в классическом многоборье, двукратный чемпион страны (1987г., 1992г.).
 Фомичёв, Олег Константинович  — мастер спорта
 Беляев,  Юрий Дмитриевич — мастер спорта
 Мишин, Дмитрий Сергеевич  — мастер спорта, призер финала Кубка России 2000 г.
 Невский, Илья Валерьевич  — мастер спорта, победитель первенства России 2001 года среди юниоров, имеет благодарность Министра спорта РФ.
 Гусев, Константин Орович — 1 взрослый разряд

Примечания

Источники 
 Осадкин Юрий Николаевич // Выдающиеся вологжане: Биографические очерки / Ред. совет «Вологодская энциклопеция». — Вологда: ВГПУ, издательство «Русь», 2005. — 568 с. — ISBN 5-87822-271-X

Ссылки 
 Олимпийская мама  // Премьер. — № 7 (233). — 19—25 февраля 2002.

Персоналии:Вологда
Умершие от рака кишечника
Выпускники Смоленского государственного университета спорта
Заслуженные тренеры СССР
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Тренеры по конькобежному спорту СССР
Тренеры по конькобежному спорту России